Адзуми ():
 Адзуми — племенной народ древней Японии.

Фамилия 
 Адзуми, Дзюн (род. 1962) — японский государственный и политический деятель.
 Адзуми, Сиро (fl. 1923—1925) — японский футболист, игравший на позиции нападающего.